Agnetha Chelimo (née en 1974), athlète kényane
Luka Chelimo (né en 1977), athlète kényan
Margaret Chelimo (née en 1993), athlète kényane
Paul Chelimo (né en 1990), athlète américain
Rose Chelimo (née en 1989), athlète kényane naturalisée bahreïnie
Richard Chelimo (1972-2001), athlète kényan